Телок Айер Басейн, наричан също Залив Телок Айер, е водно тяло в Сингапур, което се е образувало случайно по време на запълване на проекти за мелиорация и е било запълнено по време на по-късни проекти от този тип. Басейнът е съществувал от около 1911 г. до края на 1990-те и е служил през по-голямата част от това време като котва за по-малки търговски кораби. Терминът telok ayer означава „воден залив“ на малайски език и това по-кратко име се използва на някои стари карти, за да опише крайбрежната зона по това време: само Telok Ayer (1860 като „Tulloh Ayer“, 1862 „Telok Ayer“, 1873 „Tuloh Ayer“ и др.). Този район по-късно се превръща в пазар Телок Айери; особено едноименната улица Telok Ayer, тогава крайбрежна улица, където много имигранти, главно от Китай, слизат на брега. Китайският храм Thian Hock Keng, който е построен на улицата в знак на благодарност за щастливото преминаване, ни напомня за това обстоятелство и до днес. В този момент, южно от устието на река Сингапур, днес е китайският квартал, който е поставен там от основателя на града сър Стамфорд Рафълс в неговата карта от 1822 г. Разширяването на земята в тази област, както и евентуалното превръщане на цялата област в сегашния ѝ вид, се случва като част от няколко програми за мелиорация: през последните два века или около това (според източник от 2010 г.) земната площ на Сингапур нараства с цели 25 процента – от 578 на 719 квадратни километра (2017 г.).

Източници 

География на Сингапур
Водни басейни